Sabiote kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sabiote (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Sabiote (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar